Desa Tambirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tambirejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 110,92), Jawa Tengah, 
 Desa Tambirejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 110,76), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar